Дьяково — название населённых пунктов:

Россия 
 Дьяково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Дьяково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дьяково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Дьяково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Дьяково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Дьяково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
Дьяково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Дьяково — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Дьяково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Дьяково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Дьяково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Дьяково — деревня в Каширском районе Московской области.
 Дьяково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Дьяково — деревня в Раменском районе Московской области.
 Дьяково — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
Дьяково — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Дьяково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Дьяково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Дьяково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Дьяково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Дьяково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Дьяково — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Дьяково — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Дьяково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Дьяково — село в Антрацитовском районе Луганской области.
 Дьяково — до 2000 года название села Неветленфолу в Виноградовском районе Закарпатской области.

См. также 
 Дьяково городище — древнее городище, расположенное на правом берегу Москвы-реки в южной части музея-заповедника Коломенское вблизи исторического села Дьяково.
 Джяково
 Дьяков
 Дьячков